Алекса́ндр Алексе́евич Мина́ев:
 Минаев, Александр Алексеевич (1954—2018) — советский футболист («Спартак» М, «Динамо» М, сборная СССР); российский тренер.
 Минаев, Александр Алексеевич (1958—2010) — советский футболист («Торпедо» М, «Факел»); российский тренер.